NOFV ist eine Abkürzung und steht für:

 Nordostdeutscher Fußballverband

Siehe auch:
 NÖFV

Abkürzung